Rahmani ist der Familienname folgender Personen:

 Abassia Rahmani (* 1992), Schweizer Leichtathletin
 Arsala Rahmani (1937–2012), afghanischer Politiker
 Bakhtiar Rahmani (* 1991), iranischer Fußballspieler
 Hassan Rahmani (1953–2016), afghanischer Politiker und Taliban
 Ignatius Ephrem Rahmani (1848–1929), syrisch-katholischer Patriarch 
 Mahan Rahmani (* 1996), iranischer Fußballspieler
 Moïse Rahmani (1944–2016), belgischer Schriftsteller
 Niloofar Rahmani (* 1992), afghanische Luftwaffenpilotin
 Reza Rahmani (* 1966), iranischer Politiker
 Sepehrad Rahmani (* 2001), iranischer Schauspieler 
 Seyar Said Ahmad Rahmani (* 1988), afghanischer Volleyballspieler
 Shervin Rahmani (* 1987), deutscher Rapper, siehe Mosh36 

Siehe auch:
 Rahman